Notoplax porcina är en blötdjursart som först beskrevs av Edwin Ashby 1919.  Notoplax porcina ingår i släktet Notoplax och familjen Acanthochitonidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ledsnäckor
porcina